Der Frontspieß, auch Frontispiz (vom französischen  für „Stirnseite“) und Fronton genannt, ist ein mittig im  Dachbreich eines Gebäudes positionierte und traufseitig senkrecht über der Fassade aufragender Dreiecksgiebel. Er besitzt meistens kleine Fenster zur Belichtung des dahinter liegenden Dachraumes. Ursprünglich wurde er bei reetgedeckten Häusern über der Eingangstür angelegt, um im Falle eines Brandes den Fluchtweg frei zu halten (Norddeutschland). Bei Gründerzeitbauten wurde er eher aus gestalterischen Gründen zur architektonischen Gliederung und Bekrönung im Bereich der Dachschrägen angewandt, oder um Lasten über einen Kranarm in das Dach heraufziehen zu können (Niederlande).

Siehe auch 
 Frontispiz

Literatur 
 Die mittelalterliche Architektur von Brabant
 Architecture of Kentucky
 Architektur und Urbanisierung im kolonialen Chiapas, Mexiko

Einzelnachweise 

Bauteil (Bauwesen)